Таи́сия Па́вловна Кац (,  — , ) — российский , исследователь культуры нурагов и древнего населения острова Сардиния. Доцент Саратовского государственного университета (1961—2007). Под руководством А. И. Немировского защитила кандидатскую диссертацию «Доримская Сардиния и история её колонизаций» (1973).

Основные работы 
 Античные традиции о колонизации Сардинии // Античный мир и археология. Вып. 1. Саратов, 1972. С. 93-108;
 К вопросу о периодизации древнейшей истории Сардинии // Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979. С. 191—204;
 Античные авторы о населении Сардинии // АМА. Вып. 5. Саратов, 1983. С. 26-32;
 Нурагическая Сардиния и «морские народы» // АМА. Вып. 6. Саратов, 1986. С. 31-42;
 О некоторых культах нурагической Сардинии // Античный мир и археология. Вып. 8. Саратов, 1990. С. 103—111;
 Об учебниках по истории древнего мира для общеобразовательных школ. Университет и гимназия: современные технологии преподавания. Саратов, 2001;
 Древний Восток // Мифология. Книга для чтения по истории, литературе и художественной культуре. М.: ЦГО, 2001. Ч. I. (соавтор).

Ссылки 
 Страница на сайте СГУ
 http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1472732837

Антиковеды России
Преподаватели Саратовского государственного университета
Выпускники Саратовского государственного университета
Члены КПСС
Кандидаты исторических наук